Ribeaucourt kan syfta på:
 Ribeaucourt, Meuse
 Ribeaucourt, Somme